Krassine (russe : ) peut faire référence à :
 Leonid Krassine (1870-1926), dirigeant bolchevique russe ;
 des noms de navires parmi lesquels :
 le Krassine, brise-glace soviétique construit en 1917 ;
 le , brise-glace soviétique construit en 1976.